Amerikai Egyesült Államok
 Creston (Dél-Dakota)
 Creston (Észak-Karolina)
 Creston (Illinois)
 Creston (Indiana)
 Creston (Iowa)
 Creston (Napa megye, Kalifornia)
 Creston (Ogle megye, Kalifornia)
 Creston (Kentucky)
 Creston (Louisiana)
 Creston (Nebraska)
 Creston (New Jersey)
 Creston (Nyugat-Virginia)
 Creston (Oregon)
 Creston (Portland, Oregon)
 Creston (Washington)
 Creston vasútállomás, Iowa

 Ausztrália
 Creston (Brit Columbia)
 Creston, választókerület

 Görögország
 Creston (Makedónia)

Egyéb
 Creston, almafajta
 Creston, családnév